L'Hostal Nou (Llobera), nucli de Llobera
 L'Hostal Nou (Malla), masia a Osona
 L'Hostal Nou (Olèrdola), edifici a l'Alt Penedès
 L'Hostal Nou i la Codosa, poble al municipi de Vallfogona de Balaguer
 L'Hostalnou de Bianya, poble a la Vall de Bianya
 L'Hostalnou de Llierca, poble al municipi de l'Argelaguer